Tender može značiti:

 Tender (poziv na javno nadmetanje), javna nabava roba, usluga i radova za potrebe državnih ustanova
 Tender (brod), vrsta broda
 Tender (željeznica), vagon koji se nalazi iza lokomotive, u kojem se nalazi gorivo i voda